śluz roślinny – roztwór występujący w tkankach niektórych roślin
 śluz zwierzęcy – substancja wytwarzana przez zwierzęta
 śluz gestagenny – śluz w dniach poowulacyjnych
 śluz estrogenny – śluz w dniach okołoowulacyjnych

Zobacz też 
 śluzice – gromada prymitywnych zwierząt morskich
 ślaz
 śluza